Wilhelm Riemschneider ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Riemschneider (Unternehmer), deutscher Druckereiunternehmer 
 Wilhelm Riemschneider (Philologe) (1896–1942), deutscher Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Wilhelm Riemschneider (Druckerei), deutsche Buchdruckerei und Verlag
 Wilhelm Riehm